Die Abkürzung BUV steht für:
 Banken und Versicherungen
 Bedarfsplanumsetzungsvereinbarung
 Bella Union
 Bergmannsunterstützungsverein
 Berufsunfähigkeitsversicherung
 Betriebsunfallversicherung
 Bündner Unihockey Verband
 Bundesverband der Unternehmervereinigungen

Die Abkürzung b. u. v. steht für:
 beschlossen und verkündet, in Gerichtsprotokollen

BUV